

Toponimi
Jordán – comune della Colombia

Persone
Andrea Jordán – arcivescovo cattolico italiano
Elisabeth Jordán – cantante, attrice e ballerina spagnola
Joan Jordán – calciatore spagnolo
Michal Jordán – hockeista su ghiaccio ceco
Mikuláš Jordán – pittore slovacco
Wilmar Jordán Gil – calciatore colombiano